

Cinema
The Simple Life – cortometraggio muto del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
The Simple Life – cortometraggio muto del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
The Simple Life – cortometraggio muto del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
The Simple Life – cortometraggio muto del 1919 diretto da Larry Semon
The Simple Life – cortometraggio muto del 1919 diretto da C.L. Chester
The Simple Life – cortometraggio muto del 1926 diretto da H.B. Parkinson

Musica
The Simple Life – album di Josh Woodward
The Simple Life – album di Magnet

Televisione
The Simple Life – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1998
The Simple Life – reality show statunitense